Немецкие подводные лодки
U-153 (1917)
U-153 (1941)